Hermann Riedesel zu Eisenbach ist der Name folgender Personen:

* Hermann Riedesel zu Eisenbach (1682–1745), Erbmarschall der Landgrafschaft Hessen und Burggraf von Friedberg
 Hermann Riedesel zu Eisenbach (1682–1751), General und Erbmarschall der Landgrafschaft Hessen